Я́шин (Я́шина) — русская фамилия, также топоним.

Известные носители:

 
 
 Яшин, Борис Владимирович (1932—2019) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Яшин, Вадим Викторович (род. 1971) — тренер по мини-футболу.
 Яшин, Валерий Авенирович — солист Пензенской филармонии.
 Яшин, Василий Андреевич (1921—1973) — Герой Советского Союза.
 
 Яшин, Георгий Филиппович (1907—1957) — Герой Советского Союза.
 Яшин, Давид Исаакович (1904—1971) — советский оператор документального кино.
 Яшин, Даниил Александрович (1929—1988) — удмуртский поэт, литературовед, фольклорист.
 
 Яшин, Иван Васильевич (1919—1966) — Герой Советского Союза.
 Яшин, Илья Валерьевич (род. 1983) — российский политик, общественный деятель.
 Яшин, Лев Иванович (1929—1990) — советский футболист.
 Яшин, Михаил Евгеньевич (род. 1966) — российский государственный, общественный и политический деятель. 
 Яшин, Неше (род. 1959) — кипрская поэтесса, журналистка и политик.
 Яшин, Николай Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Яшин, Пётр Дмитриевич (1860—1886) — судовой врач, писатель.
 Яшин, Пётр Михайлович (1913—1992) — директор издательства «Удмуртия», участник ВОВ.
 
 Яшин, Юрий Алексеевич (1930—2011) — советский военачальник и российский государственный деятель.
 Яшин, Яков Иванович (род. 1936) — советский и российский химик.

 Яшина, Ангелина Павловна (род. 1999) — российская хоккеистка на траве.
 Володина (Яшина), Антонина Николаевна (1934—2011) — советская волейболистка.
 Яшина, Инэль Петровна (1940—2011) — советский и российский поэт.
 Яшина, Лариса Ивановна (1941—2020) — советская и российская поэтесса, педагог, материаловед, мастер художественного слова, журналистка, корреспондент, редактор.
 Яшина (Лекомцева), Роза Ивановна (род. 1933) — удмуртский лингвист, литературовед, поэтесса.

Топоним 
 Яшин — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия.

См. также

Примечания